Pitana (o Pitane) – uno dei quattro villaggi che costituivano l'antica città greca di Sparta

Persone
 Néstor Pitana (1975) – arbitro di calcio e attore argentino